Romsey kan syfta på följande platser:

Australien 

 Romsey (ort i Australien), Victoria, Macedon Ranges,

Storbritannien 

 Romsey (parish), England, Hampshire, 
 Romsey (ort i Storbritannien, England, Hampshire, lat 50,99, long -1,50), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar